And the Band Played On: People, Politics, and the AIDS Epidemic, boek uit 1987 over de ontdekking van aids
 And the Band Played On (film), film uit 1993 naar bovenstaand boek
 And the Band Played On... (album), plaat uit 1994 van The Jaggerz